Troick (anche Troitsk) è il nome di alcune località russe:
 Troick – cittadina dell'Oblast' di Čeljabinsk
 Troick – cittadina dell'Oblast' di Mosca